Kallauch ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kallauch (* 1963), deutscher Musiker und Liedermacher
 Kathi Kallauch (* 1987), österreichische Sängerin